Ana de La Tour de Auvernia (1496–1524) fue condesa de Auvernia desde 1501 a 1524, y duquesa de Albany por su matrimonio con John Stewart, duque de Albany. En el contrato nupcial, se la denominaba «Anne de Boulogne fille de Jehan Comte de Boulogne et Auvergne».

Familia 
Fue la mayor de las dos hijas de Juan III de La Tour de Auvernia y Juana de Borbón. Su hermana menor fue Magdalena de La Tour de Auvernia, que se casó con Lorenzo II de Médici y fue la madre de Catalina de Médici. Al ser la hija mayor, Ana se convirtió en la heredera de su padre.

Matrimonio 
El 13 de julio de 1505, contrajo nupcias con su primo John Stewart, duque de Albany. Su marido era el heredero presuntivo de Escocia de modo intermitente y, a veces, su regente, y vivía en Francia en calidad de exiliado.

Fallecimiento y herencia 
Ana murió en su castillo de Saint-Saturnin en 1524, por lo que la herencia que dejó (el condado feudal de Auvernia) pasó a manos de su sobrina Catalina, hija de Magdalena, la difunta hermana de Ana, y Lorenzo II, duque de Urbino.

En la Biblioteca Real de La Haya, se conserva un manuscrito en el que se detalla la herencia de Ana, con dibujos de los castillos de Auvernia, y en el que se explica cómo desciende de la legendaria Belle Moree, la hija de un faraón. La Biblioteca Nacional de Francia posee otra versión manuscrita de esta fabulosa genealogía, así como un inventario similar de los castillos de Auvernia que se realizó para Catalina de Médici. En un vitral de Vic-le-Comte, se pintaron unos retratos de Ana y del duque de Albany.

Ancestros

Referencias

Fuentes 

 
 Coombs, B., «The Artistic Patronage of John Stuart, Duke of Albany, 1518-19: The "Discovery" of the Artist and Author, Bremond Domat», The Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 144 (2014).
 Coombs, B., «The Artistic Patronage of John Stuart, Duke of Albany, 1520-1530: Vic-le-Comte, the Last Sainte-Chapelle», Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 147 (2017).

Enlaces externos 

Condesas de Francia del siglo XVI
Duquesas británicas por matrimonio
Casa de Estuardo
Duques de Auvernia
Nacidos en Auvernia-Ródano-Alpes
Fallecidos en Auvernia-Ródano-Alpes